Apremont kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Apremont, Ain, kommun, 
 Apremont, Ardennes, kommun, 
 Apremont, Oise, kommun, 
 Apremont, Haute-Saône, kommun, 
 Apremont, Savoie, kommun, 
 Apremont, Vendée, kommun, 
 Apremont-la-Forêt, kommun i departementet Meuse, 
 Apremont-sur-Allier, kommun i departementet Cher,